Ogrodzieniec – łąka w Gorcach, w dolinie potoku Koninka we wsi Poręba Wielka w województwie małopolskim, powiecie limanowskim
 Ogrodzieniec – gmina w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim
 Ogrodzieniec – miasto w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Ogrodzieniec
 Ogrodzieniec – dawna gromada
 Ogrodzieniec – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Kisielice
 Ogrodzieniec – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Wieleń
 Ogrodzieniec – ostaniec skalny na Wyżynie Olkuskiej
 Zamek Ogrodzieniec – we wsi Podzamcze koło Ogrodzieńca w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim